Осмонд има више значења:
 Осмонд (Вајоминг)
 Осмонд (Небраска)